La palabra Cancio puede referirse a:

Onomástica 

El nombre propio Cancio (nombre).
El apellido romano Cancio (Gens Cantia).

Lugares 

Cancio (en latín, Cantium) es el nombre latino de Kent.
Cancio (en latín, Cantius o Cantium) es el nombre latino del centro proto-urbano de Canzo.
Cancio (España), una aldea perteneciente al municipio de Negueira de Muñiz, en la provincia de Lugo, Galicia. 
El Palacio de Cancio, en Tapia de Casariego.

Santoral 

31 de mayo: Cancio, Canciano y Cancianila.
23 de diciembre: Juan Cancio.